Plaats in Indonesië
 Ringin Harjo (Bantul), een plaats in het bestuurlijke gebied Bantul in de provincie Jogjakarta
 Ringin Harjo (Pulau Rimau), een plaats in het bestuurlijke gebied Banyuasin in de provincie Zuid-Sumatra